Александр Курганов:
 Курганов, Александр Матвеевич (1881—1964) — российский и советский певец, педагог, заслуженный артист Казахской ССР.
 Курганов, Александр Яковлевич — первый секретарь Прокопьевского горкома ВКП (б).